Рокавеј Бич има више значења:
 Рокавеј Бич (Мисури)
 Рокавеј Бич (Орегон)